Oțeleni se poate referi la:
Oțeleni, Iași
Oțeleni, Vaslui